Полуночный экспресс (фильм, 1978) — драма Алана Паркера, 1978 год.
 Полуночный экспресс (фильм, 2008) — фильм ужасов Рюхэя Китамуры по книге Клайва Баркера, 2008 год.